Institut de recherche avancée, Institut de recherches avancées ou Institut d'études avancées ( ou  en anglais), est une appellation utilisées par de nombreuses organisations à travers le monde.

La plus connue est probablement l'Institute for Advanced Study de Princeton (New Jersey). L'appelation peut également désigner d'autres membres du consortium  :
 Radcliffe Institute for Advanced Study de Cambridge (Massachusetts),
 , aux Pays-Bas,
  de Berlin, en Allemagne,
  de Jérusalem, en Israël.

Elle peut également désigner d'autres institutions telles :
 Institut canadien de recherches avancées à Toronto, Ontario, Canada,
  de Minneapolis, Minnesota,
  de Fairfax, Virginie,
  de College Station, Texas,
  de San Francisco, Californie,
  de Baltimore, Maryland,
  en Colombie-Britannique, au Canada,
 , en Angleterre,
 Institut d'études avancées de Dublin, en Irlande,
 Institut d’études avancées de Paris, en France,
  de Bruxelles, en Belgique,
 Freiburg Institute for Advanced Studies de Freiburg, en Allemagne,
  de Francfort, Allemagne,
 Lichtenberg-Kolleg Institute for Advanced Study de l'  de Baden-Baden, Allemagne,
  de Lucca, en Italie,
  de Vienne, Autriche,
  de Zanjan, Iran,
  à Tripoli, Bayda et Tobruk, Libye,
  de Johannesburg, Afrique du Sud,
  de Beijing, en Chine,
 Korea Institute for Advanced Study à Séoul, Corée,
  de Chennai, Inde,
  de Bangalore, Karnataka, Inde,
  du Rajasthan, en Inde,
 Institut international adventiste d'études supérieures de Silang, Cavite, aux Philippines,
 Institut de recherche mathématique avancée à Strasbourg, France.

 Voir aussi 
 Institut des hautes études scientifiques
    Institute for Advanced Studies in the Humanities de l'université d'Édimbourg
  Tata Institute of Fundamental Research Mortimer and Raymond Sackler Institute of Advanced Studies'' de l'université de Tel Aviv
 IAS

Notes et références